Dusty – diminutivo del nome Dustin
 Slim Dusty – cantautore australiano
 Dusty – fiume del Canada